

Musica 
 Gianna Spagnulo – cantante italiana, anche nota come Gianna Spagnuolo

Sport 
 Steve Spagnuolo – allenatore di football americano statunitense